Гевге́лия () — община в Северной Македонии. Расположена на юге страны. Население составляет 22 988 человек (2002 год).

Административный центр — город Гевгелия (15 685 жителей, 2002 год).

Площадь территории общины 483,43 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:

 на западе — с общиной Кавадарци;
 на северо-западе — с общиной Демир-Капия;
 на северо-востоке — с общиной Валандово;
 на востоке — с общиной Богданци;
на юге — с граничит с номом Килкис в области Центральная Македония Греции.

Кроме города Гевгелия в состав общины входят ещё 16 сёл: Богородица, Габрово, Давидово, Кованци, Конско, Моин, Милетково, Миравци, Мрзенци, Негорци, Ново-Коньско, Петрово, Прдейци, Серменин, Смоквица и Хума.

Этническая структура населения в общине:
 македонцы — 22 258 чел. (96,82 %);
 сербы — 367 чел. (1,6 %);
 арумыны — 214 чел. (0,93 %);
 турки — 31 чел. (0,13 %);
 цыгане — 13 чел. (0,06 %);
 албанцы — 8 чел. (0,03 %);
 боснийцы — 5 чел. (0,02 %);
 остальные — 92 чел. (0,4 %);

Динамика изменения численности населения:

На территории общины Гевгели находится пограничный контрольно-пропускной пункт на границе с Грецией в селе Богородица. По территории общины протекает река Вардар (вдоль восточной административной границы), и её правые притоки, среди них реки Коньска и Стара-Река.

Примечания

Литература 
 Општините во Социалистическа Република Македониjа. Скопjе: Мисла, 1983.

Ссылки 
 Сайт общины , 
 Информация об общине 
 Карта общины 

Общины Северной Македонии